Crecelius ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Crecelius (1880–1965), deutscher Jurist 
 Gustav Crecelius (1881–1914), deutscher Maler und Kunstgewerbler